Góra může znamenat:

příjmení osob
 Jan Góra (1945–2015), polský katolický kněz, dominikán

sídla
 Góra, polské město v Dolnoslezském vojvodství
 Gmina Góra 
 Okres Góra
 Jastrzębia Góra, obec na polském Baltu
 Jelenia Góra (Jelení Hora), polské město v Dolnoslezském vojvodství
 Kamienna Góra, město v polském Dolnoslezském vojvodství
 Okres Kamienna Góra
 Nawojowa Góra, vesnice v Malopolském vojvodství
 Nowa Góra, vesnice v Malopolském vojvodství
 Srebrna Góra, obec v Dolním Slezsku
 Tarnowskie Góry (Tarnovské Hory), město na jihu Polska, v oblasti Horního Slezska
 Okres Tarnowskie Góry
 Zielona Góra (Zelená Hora), město v Dolním Slezsku
 Okres Zielona Góra

hory
  Babia Góra viz Babia hora, 1725 m n. m. nejvyšší vrchol Beskyd
 Borowa Góra, hora na polské straně Krkonoš
 Czarna Góra, hora v polské části pohoří Králický Sněžník
 Góra Janowskiego, nejvyšší vrchol Krakowsko-częstochowské vysočiny
 Łącka Góra, pohyblivá duna na Baltu
 Sucha Góra, hora na polské straně Krkonoš
 Wołowa Góra, hora na polské straně Krkonoš

Související články 

 Kamienna Góra (rozcestník)